Osoby o tym nazwisku

 Bogusław Semotiuk (ur. 1952) − polski aktor
 Maria Semotiuk (ur. 1985) − polska aktorka